Кропив'янка (Sylvia) — рід птахів ряду горобцеподібних
 Кропив'янка, або уртикарія — хвороба людини
 Кропив'янка — річка у Вінницькій області, притока Південного Бугу